Ira (sentiment), sinònim de còlera, ràbia o gran enuig
 Geografia:
 Ira o Eira, muntanya de Grècia a Messènia
 Ira (Vermont), localitat estatunidenca a l'estat de Vermont
 Acrònims:
 IRA, acrònim de l'Exèrcit Republicà Irlandès
 IRA, acrònim mèdic d'insuficiència renal aguda
 Biografies:
 Ira Gershwin (1896 - 1983), lletrista estatunidenc que va col·laborar amb el seu germà petit George
 Ira Hayes (1923 - 1955), indi pima soldat estatunidenc
 Ira Levin (1929 - 2007), escriptor, dramaturg i compositor estatunidenc, autor de les novel·les A Kiss Before Dying, Rosemary's Baby i The Stepford Wives
 Ira Murchison (1933 - 1994), atleta estatunidenc guanyador de la medalla d'or en els relleus 4x100 de les Olimpíades de 1956